Bemannt steht für
Bemannte Raumfahrt
 Bemannter Torpedo